Een plaats in Engeland
 Glenfield (Engeland)
 Een plaats in Nieuw-Zeeland
 Glenfield (Nieuw-Zeeland)
 Een plaats in de Verenigde Staten:
 Glenfield (North Dakota)
 Glenfield (Pennsylvania)